Сан-Антонио-де-Бенахебер (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия. Занимает площадь 8,7 км². Население — 6246 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

История 
Город основан в 1957 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии